Бараль, Бара́ль (фр. Baralle) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Бараль Арнольд Густавович (псевдонім Савка, Владислав; 31 травня 1890, Львів — 7 жовтня 1957, Москва, нині РФ) — діяч міжнародного комуністичного руху.